Renegade (série de televisão)
 Renegade (álbum de HammerFall)
 Renegade (EP), de Alexandra Burke
 Jeep Renegade